

nom commun 
 Gerbe (agriculture)
 Offrande de la gerbe
 Gerbe atmosphérique
 Liste des meubles héraldiques#G
 La gerbe désigne également le faisceau de toutes les trajectoires formées par plusieurs projectiles tirés successivement par une arme dans les mêmes conditions.
 Gerbe (vulg.), synonyme de vomi

Patronyme 
 Léon Gerbe (1902-1985), écrivain français ;
 Nathan Gerbe (né en 1987), joueur américain de hockey sur glace ;
 Paul Gerbe (1868-1925), homme politique français ;
 Zéphirin Gerbe (1810-1890), naturaliste français ;

Toponyme 
 La Gerbe
 La Gerbe (ONG)
 Communauté de communes de la Gerbe
 Gerbe, une marque française de collants et de bas.

Voir aussi